Солец-над-Вислон () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Липский повят, Мазовецкое воеводство. Население 6140 человек (на 2004 год). Административный центр — город Солец-над-Вислон.

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Боиска
 Дзюркув
 Глина
 Калинувек
 Кемпа-Гостецка
 Кемпа-Пётравиньска
 Клудзе
 Боиска-Колёня
 Колёня-Надвисляньска
 посёлок Рай
 Ляс-Глиняньски
 Марянув
 Павловице
 Пшедмесце-Ближше
 Пшедмесце-Дальше
 Садковице
 Слущын
 Воля-Павловска
 Зембожин-Други
 Зембожин-Первши
 Зембожин-Колёня

Соседние гмины 
 Гмина Хотча
 Гмина Липско
 Гмина Юзефув-над-Вислон
 Гмина Лазиска
 Гмина Тарлув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства